Luffe har flere betydninger:

 Luffe (handske) – en form for vante.
 Luffe (sejlbåd) – en sejlbådstype.
 Luffe (anatomi) - lemmer, der på havdyr er udviklet til svømmeredskaber, hvor fingre/tæer er sammenvokset under fælles hud (forefindes eksempelvis hos hvaler, sæler, pingviner og havskildpadder).
 Luffe - en sæl der bor i en hule i julemandens værksted i tv-julekalenderen Nissebanden i Grønland.